La 1ª Divisão 2020-2021 è stata l'81ª edizione del torneo di primo livello del campionato portoghese di hockey su pista; disputato tra il 26 settembre 2020 e il 20 giugno 2021 si è concluso con la vittoria dello , al suo nono titolo.

Stagione

Formula 
La 1ª Divisão 2020-2021 vide ai nastri di partenza quattordici club; la manifestazione fu organizzata con un girone all'italiana, con gare di andata e ritorno per un totale di 26 giornate: erano assegnati tre punti per l'incontro vinto, un punto a testa per l'incontro pareggiato e zero la sconfitta. Al termine della stagione regolare furono disputati i play-off tra le prime otto squadre classificate; la vincitrice venne proclamata campione del Portogallo. Le squadre classificate dal tredicesimo al quattordicesimo posto retrocedettero direttamente in 2ª Divisão, il secondo livello del campionato.

Classifica finale stagione regolare 

Legenda:
  Vincitore della Coppa del Portogallo 2020-2021.
  Partecipa ai play-off.
      Campione del Portogallo e ammessa allEurolega 2021-2022.
      Ammesse allEurolega 2021-2022.
      Ammesse in Coppa WSE 2021-2022.
      Retrocesse in 2ª Divisão 2021-2022.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Play-off

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 
 

Edizioni del campionato portoghese di hockey su pista di primo livello
Tornei per club di hockey su pista nel 2020
Tornei per club di hockey su pista nel 2021